En terminologia militar: Zona desmilitaritzada (frontera)
 En informàtica, abreujat com a DMZ